Europska rukometna prvenstva za muškarce održavaju se svake druge godine od 1994. godine, a organizira ih EHF (Europska rukometna federacija).

Rezultati prvenstava za rukometaše

Vječna ljestvica 
(po stanju nakon europskog prvenstva 2022.)

Pregled plasmana na Europskom prvenstvu

Ukupna statistika

Zadnja izmjena: EP Srbija 2012

Vidi još 

Europska prvenstva u rukometu za žene
Svjetska prvenstva u rukometu
Rukomet na Olimpijskim igrama